Simmering ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Simmering, 11. Wiener Gemeindebezirk
 Simmering (Wiener Bezirksteil), ehemalige Gemeinde, heute Bezirksteil von Wien 11
 Simmering (Gemeinde Silz), Rotte in der Gemeinde Silz, Tirol
 Simmering (Gemeinde Ottnang), Ortsteil der Gemeinde Ottnang am Hausruck, Oberösterreich
sowie:
 Simmering (Mieminger Gebirge), 2096 m, im Tiroler Inntal bei Haiming

Simmering, Personennamen:
 Klaus Simmering (1958–2004), deutscher Wissenschaftsjournalist und Filmproduzent

Siehe auch:
 Verlag M. Simmering, ehemaliger deutscher Buch- und Zeitschriftenverlag mit Sitz in Lilienthal in Niedersachsen
 Simmerring (Wellendichtring)
 Semmering